Coleodactylus este un gen de șopârle din familia Gekkonidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Coleodactylus